Воскресенка — село в Заринском районе Алтайского края России. Административный центр сельского поселения Воскресенский сельсовет». Относится к числу труднодоступных и отдалённых местностей.

География 
Находится на северо-востоке Алтайского края, на севере центральной части Заринского района, на берегу реки Татарки. Абсолютная высота 191 метр над уровнем моря. Расстояние до города Заринска 20 км.

История 
Было основано в 1795 году как деревня Простакишино.

Население

Инфраструктура 
Имеется средняя общеобразовательная школа , дом культуры, ФАП. Действует СПК «Путь Победы».Улицы: Титова, Интернациональная, Майская, Молодёжная, Новая, Советская, Центральная.

Примечания 

Населённые пункты Заринского района